Costanera Norte puede referirse a:

 la autopista Costanera Norte, que conecta el sector alto de Santiago de Chile con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y la ruta 68, que une Santiago con Valparaíso;
 el paseo Costanera Norte, una de las dos zonas balnearias sobre el Río de la Plata de Buenos Aires en Argentina;
 el paseo Costanera Norte, la rambla costera de Salto en Uruguay.